Hermann Blankenburg ist der Name folgender Personen:

* Hermann von Blankenburg (Bischof) († 1304), deutscher Geistlicher, Bischof von Halberstadt 
 Hermann von Blankenburg (General) (1851–1922), deutscher Generalleutnant
 Hermann Ludwig Blankenburg (1876–1956), deutscher Komponist